Horníček a Horníčková je české příjmení:

 Kateřina Horníčková (* 1973), česká historička umění
 Miroslav Horníček (1918–2003), český herec, spisovatel, dramatik, glosátor a divadelní teoretik
 Petr Horníček (* 1976), český umělec, akrobat a scénograf